Безіменна — річка в Україні у Голованівському районі Кіровоградської області. Ліва притока річки Південного Бугу (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 22 км, похил річки 4,2 м/км  площа басейну водозбіру 97,0 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 19,90  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,11 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Тракт. Тече переважно на південний схід через села Могильне, Жакчик, Ташлик і у селі Чемерпіль впадає у Південний Буг.

Цікаві факти 
 Від витоку річки на північній стороні на відстані приблизно 835 м пролягає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Вінницькій та Кіровоградській областях. Пролягає територією Бершадського, Гайворонського та Благовіщенського районів через Джулинку — Гайворон — Благовіщенське. Загальна довжина — 46,1 км.).
 У XX столітті на річці існували молочно, — птахо-тваринні ферми (МТФ, ПТФ) газгольдери та газові свердловини.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Кіровоградської області
Річки Голованівського району
Статті про річки Кіровоградської області без зображення в картці